Abronia kan syfta på:
Abronia (djur) – ett släkte i familjen kopparödlor
Abronia – ett släkte i familjen underblommeväxter, se Sandkrypesläktet